V летняя Спартакиада народов СССР  — проходила в Москве с 16 июля по 30 июля 1971 года.

Описание 
В общей сложности участниками Спартакиады стали 44 миллиона советских спортсменов. Соревнования были проведены в 184225 коллективах физкультуры. В ходе Спартакиады 8827000 человек получили спортивные разряды, 7800 стали мастерами спорта СССР, а около 200 — мастерами спорта международного класса. В финальных состязаниях участвовало 7382 спортсмена. Соревнования по 23 видам спорта прошли в Москве, по парусному спорту — в Риге. На Спартакиаде было установлено 35 рекордов СССР, 19 рекордов Европы и 20 мировых рекордов. Один только тяжелоатлет Василий Алексеев за один вечер семь раз побил мировой рекорд. Первое место по результатам Спартакиады заняли спортсмены команды РСФСР, второе — сборная Москвы, третье — сборная УССР.

Также в рамках спартакиады проходили соревнования по техническим видам спорта.

Финальные соревнования 
Соревнования на этой Спартакиаде проводились в трёх возрастных группах. Ниже представлена информация по соревнованиям в старшей возрастной группе.

V летняя Спартакиада народов СССР в филателии

Литература

Примечания 

Летняя Спартакиада народов СССР 1971
1971 год в спорте
1971 год в Москве
Спортивные соревнования в Москве
Июль 1971 года